Тиму́ровская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тимуровская улица — улица в Архангельске.
 Тимуровская улица — улица в Брянске.
 Тимуровская улица — улица в Москве.
 Тимуровская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Тимуровская улица — улица в городе Запорожье.
 Тимуровская улица — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Тимуровский проезд — улица в Омске.